Crazy — это четвёртый и последний официальный сингл группы Simple Plan со второго альбома Still Not Getting Any.... Видео начинается в черно-белых цветах и в конце меняет свои цвета, символизируя то, что независимо от того, как мрачна твоя жизнь, все будет лучше.

Список композиций 
 «Crazy»
 «Addicted»

Чарты и сертификаты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2005 года
Панк-рок-песни
Синглы Lava Records